Il nome chiesa di Santa Maria di Gesù identifica alcune chiese:
 Chiesa di Santa Maria di Gesù ad Alcamo
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Bivona
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Caltavuturo
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Castroreale
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Catania
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Chiaramonte Gulfi
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Collesano
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Corleone
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Ferla
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Ficarra
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Ispica
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Licata 
 Chiesa di Santa Maria di Gesù di Provinciale a Messina
 Chiesa di Santa Maria di Gesù di Ritiro Superiore a Messina
 Chiesa di Santa Maria di Gesù di Ritiro Inferiore a Messina
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Mistretta
 Chiesa di Santa Maria del Gesù a Modica
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Naro
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Naso
 Chiesa di Santa Maria di Gesù nel centro storico di Palermo quartiere Capo
 Chiesa di Santa Maria di Gesù nel quartiere Santa Maria di Gesù a Monte Grifone frazione di Palermo
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Petralia Soprana
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Pietraperzia
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Raccuja
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Ragusa
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Taormina
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Termini Imerese
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Trapani
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Tusa
 Chiesa di Santa Maria di Gesù a Vizzini

 Chiesa di Santa Maria di Gesù a La Valletta